The Clutch of Circumstance – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 The Clutch of Circumstance – film del 1918 diretto da Henry Houry